San Marinos Grand Prix var et Formel 1-løb som i perioden 1981-2006 blev arrangeret på Autodromo Enzo e Dino Ferrari ved Imola i Italien. Løbet blev kaldt San Marinos Grand Prix fordi der allerede var et Italiens Grand Prix, og San Marino er for lille til at kunne arrangere et Grand Prix-løb.

Historie 
I 1994 var der tre store ulykker på Imola. Under træningen om fredagen forulykkede Rubens Barrichello grimt i et sving og blev slået bevidstløs i flere minutter. Dagen efter, under kvalifikationen omkom østrigeren Roland Ratzenberger efter at have kørt af i Villeneuve-svinget. Under løbet omkom Ayrton Senna efter at have kørt af i 6. gears-svinget Tamburello.

Vindere af San Marino Grand Prix

Eksterne henvisninger 
 Chicane F1 – San Marino GP
 Formula 1 - Interactive Circuit Map - San Marino